Leon Malkin - Amerikaanse politiek activist
Jevgeni Malkin - Russische ijshockeyspeler
Terry Malkin - Britse schaatser
Russ Malkin - Amerikaanse tv-producer
Barry Malkin - Amerikaanse montagetechnicus
Laurence Malkin - Nederlandse filmmaker
Sam Malkin - Amerikaans acteur
Richard Malkin - personage uit Lost